Saliceto kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saliceto, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Saliceto, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Saliceto, Cuneo, ort, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Saliceto, Piacenza, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 

Robotskapade Italienförgreningar